Надареїшвілі, Надарейшвілі — грузинське прізвище

Відомі носії:
 Ревазі Надареїшвілі
 Зураб Надареїшвілі (нар. 4.01.1957) — грузинський композитор
 Надареїшвілі Григол (1904—1967) — грузинський радянський літературознавець
 Надарейшвілі Тамаз Володимирович — грузинський політик, який очолював Раду Міністрів Абхазії у вигнанні, а також автор книг.